Le nom pluriel d'origine portugaise forcados (« fourches » en portugais) peut désigner :
 dans les courses de taureaux portugaises, les forcados, jeunes gens qui immobilisent le taureau à mains nues
 en tant que nom propre, la rivière Forcados, un bras du delta du Niger baptisé par les premiers explorateurs portugais (rio Forcados), sur lequel la France disposait d'une enclave au début du 
 le terminal pétrolier nigérian de Forcados, aujourd'hui situé à l'embouchure de cette rivière.